|-
| 174001 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174002 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174003 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174004 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174005 - ||  || 13 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 174006 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174007 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174008 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174009 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174010 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174011 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174012 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174013 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174014 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174015 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174016 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174017 - ||  || 18 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174018 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174019 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174020 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174021 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174022 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174023 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174024 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174025 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174026 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174027 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174028 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174029 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 174030 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 174031 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174032 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174033 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174034 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174035 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174036 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174037 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174038 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174039 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174040 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174041 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174042 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174043 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174044 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174045 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174046 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174047 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174048 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174049 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174050 - ||  || 10 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174051 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174052 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174053 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174054 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174055 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174056 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174057 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174058 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174059 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174060 - ||  || 14 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174061 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174062 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174063 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174064 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174065 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 174066 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174067 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174068 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174069 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174070 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174071 - ||  || 3 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174072 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174073 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174074 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174075 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174076 - ||  || 18 martie 2002 ||  || 
|-
| 174077 - ||  || 19 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174078 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174079 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174080 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174081 - ||  || 3 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174082 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174083 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174084 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174085 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174086 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174087 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174088 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174089 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174090 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174091 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174092 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174093 - ||  || 14 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174094 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174095 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174096 - ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174097 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174098 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174099 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174100 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-